Luzzana ima više značenja:
 Luzzana, Bergamo
 Luzzana, Lecco